Het GP2-seizoen 2014 was het tiende GP2 seizoen. Het kampioenschap bestond uit 22 races, verdeeld over 11 raceweekenden. Regerend kampioen Fabio Leimer was overgestapt naar het FIA World Endurance Championship en mocht, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet verdedigen.

Jolyon Palmer behaalde met een overwinning in de eerste race van het voorlaatste raceweekend op het Sochi Autodrom het kampioenschap binnen, waarmee hij zijn laatste concurrenten Felipe Nasr en Stoffel Vandoorne achter zich liet.

Teams en coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Daniel Abt: ART Grand Prix → Hilmer Motorsport
 Nathanaël Berthon: Trident Racing → Venezuela GP Lazarus
 René Binder: Venezuela GP Lazarus → Arden International
 Sergio Campana: Trident Racing → Venezuela GP Lazarus
 Sergio Canamasas: EQ8 Caterham Racing → Trident
 Johnny Cecotto jr.: Arden International → Trident
 Stefano Coletti: Rapax → Racing Engineering
 Conor Daly: Hilmer Motorsport → Venezuela GP Lazarus
 Tom Dillmann: Russian Time → Arden International/EQ8 Caterham Racing
 Mitch Evans: Arden International → RT Russian Time
 Kevin Giovesi: Venezuela GP Lazarus → Rapax
 Rio Haryanto: Barwa Addax Team → EQ8 Caterham Racing
 Julian Leal: Racing Engineering → Carlin
 Jolyon Palmer: Carlin → DAMS
 Adrian Quaife-Hobbs: MP Motorsport/Hilmer Motorsport → Rapax

 Nieuw/teruggekeerd in GP2
 Tio Ellinas: GP3 Series (Marussia Manor Racing) → MP Motorsport
 Takuya Izawa: Super Formula (Docomo Team Dandelion Racing) → ART Grand Prix
 Axcil Jefferies: Indy Lights (Bryan Herta Autosport) → Trident
 Raffaele Marciello: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Powerteam) → Racing Engineering
 Artjom Markelov: Duitse Formule 3-kampioenschap (Lotus) → RT Russian Time
 André Negrão: Formule Renault 3.5 Series (International Draco Racing) → Arden International
 Arthur Pic: Formule Renault 3.5 Series (AV Formula) → Campos Racing
 Facu Regalia: GP3 Series (ART Grand Prix) → Hilmer Motorsport
 Kimiya Sato: Auto GP (Euronova Racing) → Campos Racing
 Marco Sørensen: Formule Renault 3.5 Series (Tech 1 Racing) → MP Motorsport
 Stoffel Vandoorne: Formule Renault 3.5 Series (Fortec Motorsports) → ART Grand Prix

 Uit de GP2
 Sam Bird: Russian Time → United SportsCar Championship (Starworks Motorsport)
 James Calado: ART Grand Prix → FIA World Endurance Championship (AF Corse)
 Kevin Ceccon: Trident Racing → GP3 Series (Jenzer Motorsport)
 Dani Clos: MP Motorsport → gestopt 
 Fabrizio Crestani: Venezuela GP Lazarus → gestopt 
 Marcus Ericsson: DAMS → Formule 1 (Caterham-Renault)
 Robin Frijns: Hilmer Motorsport → Formule 1 (testrijder Caterham-Renault)
 Vittorio Ghirelli: Venezuela GP Lazarus → Indy Lights (Team Moore Racing)
 Fabio Leimer: Racing Engineering → FIA World Endurance Championship (Rebellion Racing)
 Ma Qing Hua: EQ8 Caterham Racing → World Touring Car Championship (Citroën Total WTCC)
 Gianmarco Raimondo: Trident Racing → gestopt
 Jake Rosenzweig: Barwa Addax Team → gestopt
 Ricardo Teixeira: Trident Racing → gestopt
 Pål Varhaug: Hilmer Motorsport → GP3 Series (Jenzer Motorsport)

Tijdens het seizoen
 De Braziliaan André Negrão werd voorafgaand aan het tweede raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya vervangen door de Fransman Tom Dillmann bij het team Arden International vanwege een blessure. Voor het raceweekend op het Circuit de Monaco keerde Negrão weer terug.
 De Brit Jon Lancaster werd voorafgaand aan het tweede raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya vervangen door de Cyprioot Tio Ellinas bij het team MP Motorsport. Voorafgaand aan het vijfde raceweekend op Silverstone werd hij weer vervangen door de Deen Marco Sørensen.
 De Zimbabwaan Axcil Jefferies werd voorafgaand aan het tweede raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya vervangen door de Spanjaard Sergio Canamasas bij het team Trident.
 De Argentijn Facu Regalia werd voorafgaand aan het vijfde raceweekend op Silverstone vervangen door de Brit Jon Lancaster bij het team Hilmer Motorsport.
 De Amerikaan Alexander Rossi vertrok voorafgaand aan het zesde raceweekend op de Hockenheimring bij het team EQ8 Caterham Racing. Hij verving de Japanner Kimiya Sato bij Campos Racing in dit weekend, terwijl hij bij Caterham werd vervangen door Tom Dillmann.
 Tom Dillmann werd voorafgaand aan het negende raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza vervangen door zijn landgenoot Pierre Gasly bij het team EQ8 Caterham Racing.
 De Amerikaan Conor Daly werd voorafgaand aan het negende raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza vervangen door de Italiaan Sergio Campana bij het team Venezuela GP Lazarus. Voorafgaand aan het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit werd Campana weer vervangen door Daly.
 De Brit Adrian Quaife-Hobbs werd voorafgaand aan het weekend op het Sochi Autodrom vervangen door de Cyprioot Tio Ellinas bij het team Rapax, aangezien hij kampte met nekklachten. Tijdens het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit werd Ellinas weer vervangen door de Italiaan Kevin Giovesi.
 De Duitser Daniel Abt nam niet deel aan het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit omdat hij in dat weekend in de Formule E moest rijden. Hij werd bij het team Hilmer Motorsport vervangen door de Canadees Nicholas Latifi.

Teams veranderingen 
 Het Russische Russian Time heeft haar naam veranderd in RT Russian Time.
 Het Spaanse Barwa Addax Team keert in 2014 niet terug in de GP2 Series en is vervangen door het eveneens Spaanse Campos Racing.

Races 
 Op 6 december 2013 werd de GP2-kalender van 2014 bekend. De ronden in Sepang en Singapore zijn geschrapt, terwijl de ronden in Oostenrijk en Sochi nieuw zijn. De kalender telt 22 races.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2014
Autosport in 2014